Barclays ATP World Tour Finals 2016 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour Finals w sezonie 2016 zamykający sezon rozgrywek męskich rozgrywany w dniach 13–20 listopada 2016 roku w Londynie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 7 500 000 dolarów amerykańskich.

W zawodach singlowych brało udział ośmiu najlepszych zawodników świata według klasyfikacji Race to London, podsumowującej występy tenisistów w danym sezonie. Rywalizacja toczyła się w dwóch grupach po cztery osoby. Dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy awansowało do półfinałów. W zawodach deblowych tak jak w singlu, tenisiści rywalizowali w dwóch grupach po cztery zespoły.

Obrońcą tytułu w grze pojedynczej byli: Novak Đoković (przegrał w finale), natomiast w grze podwójnej Jean-Julien Rojer i Horia Tecău (byli rezerwowymi, ostatecznie nie wystąpili).

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Ranking Race to London

Faza grupowa

Grupa Johna McEnroe

Wyniki

Tabela

Grupa Ivana Lendla

Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Ranking Race to London

Faza grupowa

Grupa Fleminga/McEnroe’a

Wyniki

Tabela

Grupa Edberga/Jarryda

Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Anglii